Catarina de Alexandria († 305) — mártir e um dos quatorze santos auxiliares; juntamente com Santa Catarina de Siena, é geralmente a "Santa Catarina" nos países lusófonos
 Catarina de Siena († 1380) — santa e doutora da Igreja
 Catarina Labouré († 1876) — santa católica

Geografia

Brasil 
Santa Catarina — estado
Ilha de Santa Catarina — ilha no litoral do estado brasileiro do mesmo nome
Curato de Santa Catarina — região do município de Conceição de Macabu, estado  do Rio de Janeiro
Hospital Santa Catarina — hospital e maternidade da cidade de São Paulo
Lista de mesorregiões de Santa Catarina — do estado do mesmo nome
Outeiro de Santa Catarina — na cidade de Santos, estado de São Paulo
Rio Santa Catarina — rio do estado  do Rio de Janeiro
Santa Catarina (Salvador das Missões) — distrito no Rio Grande do Sul
Santa Catarina (Juiz de Fora) — bairro de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais
Santa Catarina Clube — clube de futebol de Blumenau, estado de Santa Catarina
Serra de Santa Catarina — no município de Conceição de Macabu, estado  do Rio de Janeiro
Vila Santa Catarina — bairro da zona nordeste da cidade de São Paulo

Cabo Verde 
Santa Catarina (concelho de Cabo Verde) — na ilha de Santiago
Santa Catarina (Santiago) — a única freguesia desse concelho
Santa Catarina do Fogo (concelho de Cabo Verde) — da ilha do Fogo
Santa Catarina (Fogo) — a única freguesia desse concelho

El Salvador 
Santa Catarina Masahuat — cidade do departamento de Sonsonate

Cidades da Guatemala 
Santa Catarina Barahona — do departamento de Sacatepéquez
Santa Catarina Ixtahuacan — do departamento de Sololá
Santa Catarina Mita — do departamento de Jutiapa
Santa Catarina Palopó — do departamento de Sololá
Santa Catarina Pinula — do departamento de Guatemala

Municípios dos México 
Santa Catarina (Guanajuato)
Santa Catarina (Nuevo León)
Santa Catarina (San Luis Potosí)

Portugal 
Gruta de Santa Catarina — no concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira, Açores
Palácio de Santa Catarina — no concelho de Angra do Heroísmo
Ribeira de Santa Catarina — da ilha do Faial, Açores
Rua de Santa Catarina — no Porto
Miradouro de Santa Catarina — em Lisboa
Jardim do Alto de Santa Catarina — jardim de Lisboa
Santa Catarina (Caldas da Rainha) — freguesia
Santa Catarina (Lisboa) — freguesia e colina
Santa Catarina (Vagos) — freguesia
Santa Catarina da Fonte do Bispo — freguesia do concelho de Tavira
Santa Catarina da Serra — freguesia do concelho de Leiria

São Tomé e Príncipe 
Santa Catarina (São Tomé e Príncipe) — aldeia do município de Lembá

História 
Capitania de Santa Catarina — departamento do Brasil Colonial
Província de Santa Catarina — província do Império do Brasil

Outros
Santa Catarina (nau)
Santa Catarina do Monte Sinai (nau)
Saint Catherine — paróquia na Jamaica
Erva-de-santa-catarina — planta europeia também conhecida como balsamina-do-mato, erva-não-me-toques

Ver também 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos